Love and Death (band), een Amerikaanse band
 Love and Death (1975), een Amerikaanse komediefilm van Woody Allen
 A Walk with Love and Death, een Amerikaanse dramafilm uit 1969 van John Huston